

Sigle 
Chemical vapor deposition – tecnica di lavorazione dei semiconduttori
China Video Disc – formato rivale dello standard SVCD
Cine Video Doppiatori – società italiana di doppiaggio
Come volevasi dimostrare – frase usata nelle dimostrazioni dei teoremi
Cardio Vascular Disease – sta per malattie cardiovascolari
Constant Velocity Driveshaft – indica l'insieme di un gruppo meccanico formato da due semiassi collegati da un giunto omocinetico (e non da un giunto cardanico), da cui il trasferimento di velocità costante da un semiasse all'altro

Altri progetti